«Бензин, еда, жильё» — американский фильм, вышедший на экраны в 1992 году.


Сюжет 
Фильм рассказывает историю официантки Норы и её двух дочек. Семья живёт в трейлере и еле сводит концы с концами. Однажды Труди, старшая дочь Норы, мечтающая вырваться из нищеты, знакомится с парнем по имени Дэнк.

Актёрский состав 
 Брук Адамс — Нора
 Айони Скай — Труди
 Файруза Балк — Шейд
 Джеймс Бролин — Джон Эванс
 Роберт Нэппер — Данк
 Дэвид Лэнсбери — Гамлет
 Джейкоб Варгас — Хавьер
 Донован Литч — Дариус
 Крис Малки — Рэймонд

Дополнительная информация 
 Файруза Балк, исполнившая в фильме роль Шейд, получила в 1993 году американскую кинопремию «Independent Spirit Award» как лучшая актриса первого плана.
 В 1992 году лейблом звукозаписи «Elektra Records» был выпущен саундтрек к фильму «Бензин, еда, жильё», состоящий из 28 треков.

Примечания 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Эллисон Андерс
Независимые фильмы США
Экранизации романов США
Фильмы 1992 года
Фильмы США 1992 года